Раковые шейки:
 Раковые шейки — мясистое брюшко (в бытовой речи называемое также хвостом) раков, служащее основой одноимённых блюд или приправой, а также приманкой для рыбной ловли.
 Раковые шейки или раковая шейка — народное название растения змеевик большой.
 «Раковые шейки» — сорт конфет, известный не позднее чем с начала XX века. История конфет туманна, их создание приписывают А. И. Абрикосову, М. И. Конради и Г. Н. Борману.